{| class="infobox" style="font-size: 90%;"
|-style="text-align:center; font-size: larger; background:#FFDD44;"
!colspan=2|Brasil Open de 2002
|-
!align="right"|Data:
|align="left"|9 – 15 de setembro
|-
!align="right"|Categoria:
|align="left"|Tier II
|-
!align="right"|Piso:
|align="left"|duro
|-
!align="right"|Local:
|align="left"|Sauipe, Brasil
|-style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!align="center" colspan=2|Campeãs
|-
!align="center" colspan=2|Simples
|-
|align="center" colspan=2|  Anastasia Myskina
|-
!align="center" colspan=2|Duplas
|-
|align="center" colspan=2|  Virginia Ruano Pascual /  Paola Suárez
|- style="background:#eee;"
| align="center" colspan="2" | WTA da Costa do Sauipe
|-
| align="left" |< 2001| align="right" |
|}
O WTA da Costa do Sauipe de 2002 foi um torneio de tênis feminino disputado em Sauipe, na Bahia.

Simples Anastasia Myskina venceu  Eleni Daniilidou, 6–3, 0–6, 6–2

Duplas Virginia Ruano Pascual /  Paola Suárez''' venceram  Émilie Loit /  Rossana de los Ríos, 6–4, 6–1

Ligações externas
 Página oficial do Brasil open

 
2002
Costa do Sauipe